Артур Сульцбергер ():  (1891—1968) — издатель «The New York Times» (1935—1961).
 
  (род. 1980) — издатель «The New York Times» (с 2018).